Een noord-zuidverbinding is een verbinding tussen een noordelijk en zuidelijk deel van iets (een land, gebied, stad, enzovoort). In het bijzonder kunnen deze noord-zuidverbindingen bedoeld worden:

 Noord-Zuidverbinding (Brussel), de verbinding tussen de Brusselse stations Zuid en Noord.
 Noord-Zuidpremetrotunnel, de tramverbinding tussen Noordstation en Zuidstation in Brussel.
 Noord-Zuidverbinding (Antwerpen), de verbinding tussen het Antwerpse centrale station en het noorden van de stad/provincie.
 Noord-zuidverbinding (Belgisch-Limburg), een nationale weg (A24) tussen Eindhoven en Hasselt.
 Noord/Zuidlijn, Een metrolijn in Amsterdam.
 Noord-zuidtunnel (Berlijn), een ondergronds traject van de S-Bahn van Berlijn.